Killing Machine () — пятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest, вышедший в октябре 1978 года в Великобритании и в марте 1979 года в США. В Соединенных Штатах он был выпущен под другим названием Hell Bent for Leather.

Об альбоме 
Альбом показал, что Judas Priest направились к более коммерческому стилю, однако некоторые песни всё ещё имели тексты, основная тематика которых была отражена в тёмных лирических куплетах (как на предыдущих альбомах группы).

Вместе со звучанием изменилась и стилистика: на обложке ключевое место занимает кожа и металл, ставшая символом метала. В США альбом вышел под названием Hell Bent for Leather, так как американской компании не понравилось настоящее название альбома. Трек «The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)» являвшийся кавером на одноимённую песню группы Fleetwood Mac был также включён в состав американского издания по просьбе компании-издателя.

Альбом был ремастирован в 2001 году, в его состав были включены два бонус-трека (в британском издании — три). Бонус-трек «Fight for You Life» был «оригинальной» версией композиции Judas Priest «Rock Hard Ride Free» (с альбома Defenders of the Faith). «The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)» являлся бонус-треком, изданным лишь в Великобритании, однако трек оставил свой след среди американских поклонников группы.

В 2010 году лейбл Audio Fidelity выпустил 24-каратный золотой компакт-диск альбома Killing Machine. Мастеринг был выполнен . Диск не содержит бонус-треков 2001 года.

Список композиций

Участники записи 
 Роб Хэлфорд — вокал
 Гленн Типтон — гитара
 Кей Кей Даунинг — гитара
 Иэн Хилл — бас-гитара
 Лес Бинкс — ударные

Чарты 
Billboard (США)

Ссылки 
 
 
 

Альбомы Judas Priest
Альбомы Columbia Records